Celestin Roncati (1882-1959) – esperantista francese
 Eduardo Jara Roncati (1940) – avvocato e diplomatico cileno
 Flora Ruchat Roncati (1937-2012) – architetto svizzero
 Francesco Roncati (1832-1906) – medico italiano